Guillaume Postel – linguista, astronomo e umanista francese
 Jon Postel – informatico statunitense 
 Maria Maddalena Postel – religiosa francese
 Suore di Santa Maria Maddalena Postel – congregazione religiosa fondata da Maria Maddalena Postel